Интернациональный долг — термин советского канцелярита.

Характеристика 
Выражение, которое использовало руководство СССР и других стран социалистического блока, основываясь на принципе пролетарского интернационализма, вводя свои войска в другие страны, как правило, для оказания помощи в подавлении антикоммунистических (антиправительственных) выступлений или для обеспечения перехода власти к коммунистам под предлогом отражения внешней агрессии.

Начиная с 1960-х, когда в бывших колониальных владениях началась активная борьба за независимость, тезис о том, что «защита социализма — интернациональный долг коммунистов» часто использовался советскими руководителями и официальной советской пропагандой.

В Конституции СССР, принятой в 1977 году, был предусмотрен специальный раздел, посвящённый внешней политике СССР. В нём, в частности, говорилось, что «Внешняя политика СССР направлена на … укрепление позиций мирового социализма, поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс…» (ст. 28) и что «СССР как составная часть мировой системы социализма, социалистического содружества развивает и укрепляет дружбу и сотрудничество, товарищескую взаимопомощь со странами социализма на основе принципа социалистического интернационализма» (ст. 30).

Выступая в 1981 г. с докладом на XXVI съезде КПСС, Л. И. Брежнев объяснял ввод советских войск в Афганистан: «Империализм развязал настоящую необъявленную войну против афганской революции. Это создало прямую угрозу безопасности наших южных границ. Такое положение вынудило нас оказать военную помощь, о которой просила дружественная сторона».

Примечания

Ссылки 
 Россия (СССР) в войнах второй половины XX века
 Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. Статистическое исследование 

 Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, П Р И К А З от 17.10.88,N 461 Об улучшении материально-бытовых условий, лиц, выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан и их семей https://web.archive.org/web/20050124114208/http://www.informika.ru/text/goscom/normdoc/r21/21508.html

См. также 
 Воины-интернационалисты
 Оккупация
 Двойные стандарты
 Советский союз и Арабо-израильский конфликт
 Нагрудный знак «Воину-интернационалисту»
 День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля, годовщина вывода советских войск из Афганистана)
 Памятники воинам-интернационалистам

Идеологические клише
Советизмы
Армейский жаргон СССР
Афганская война (1979—1989)